The Walking Dead: The Final Season — эпизодическая приключенческая игра по мотивам комикса Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы». Игра разработана и издана студиями Telltale Games и Skybound Games.

Игра является продолжением историей с участием Клементины, события которой происходят спустя несколько лет после игры The Walking Dead: A New Frontier. В отличие от предыдущих трёх сезонов, у которых была продолжительность в пять эпизодов, этот состоит только из четырёх. 

Игра стала последней игрой Telltale Games — в сентябре 2018 года, когда были выпущены два эпизода, компания начала процедуру банкротства и последние два эпизода выпустила в 2019 году компания Skybound Games.

Разработка 
21 сентября 2018 года компания Telltale Games объявила о банкротстве. На нью-йоркском фестивале «Comic Con» 2018 года Роберт Киркман сказал, что его продюсерская компания «Skybound Entertainment» поможет выпустить последние два эпизода игры. Skybound вернули лицензию на игру и разработали финальные эпизоды вместе с бывшими сотрудниками Telltale. 20 ноября 2018 года Skybound поблагодарила всех поклонников за ожидание и сообщила о начале разработки оставшихся эпизодов.

Сюжет 
В отличие от предыдущих трёх сезонов, в четвёртом не даётся никаких пояснений относительно временных рамок и места действия. Возраст Клементины был обозначен разработчиками как 16—18 лет, в то время как время действия, опять же по их словам, на момент премьерного релиза первого эпизода сильно обгоняло время событий комикса. Таким образом действие скорее всего происходит в промежутке между 192 и 193-ми выпусками комикса.

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Страница игры на официальном сайте Telltale (не работает)

Компьютерные игры 2018 года
Игры для PlayStation Network
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в США
Final season
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Steam-игры
Игры для Android
Игры для iOS
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation Vita
Квесты Point-and-click
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Игры с сел-шейдерной анимацией
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch